Microstroma är ett släkte av svampar. Microstroma ingår i familjen Microstromataceae, ordningen Microstromatales, klassen Exobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Microstroma